Gospersgrün bezeichnet:

 Gospersgrün (Fraureuth), Ortsteil der Gemeinde Fraureuth im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Gospersgrün (Treuen), Ortsteil der Stadt Treuen im Vogtlandkreis in Sachsen